

Sigle 
 Hayastani Komunistakan Kusaktsutyun – Partito Comunista Armeno, partito politico armeno

Codici 
 HKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hokitika (Nuova Zelanda)